Air Force Base – amerykańska baza sił powietrznych
 American foulbrood (Zgnilec złośliwy) – choroba pszczół miodnych